Sho Kimura est un boxeur japonais né le  à Kumagaya.

Carrière 
Passé professionnel en 2013, il devient champion du monde des poids mouches WBO  après sa victoire par arrêt de l'arbitre au  contre Zou Shiming le . Kimura conserve son titre le 31 décembre 2017 en battant par arrêt de l'arbitre au  son compatriote Toshiyuki Igarashi, ancien champion WBC de la catégorie. Il récidive le  en battant par KO au  Froilan Saludar puis est à son tour battu par Kosei Tanaka aux points le .

Référence

Lien externe 
 

Boxeur japonais
Champion du monde de boxe WBO
Naissance en novembre 1988